Rivière des Iroquois kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière des Iroquois (vattendrag i Kanada, lat 50,95, long -78,45), Québec, 
 Rivière des Iroquois (vattendrag i Kanada, lat 45,36, long -73,27), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar